Contracaecum är ett släkte av rundmaskar som beskrevs av Louis-Joseph Alcide Railliet och Henry 1912. Contracaecum ingår i familjen Anisakidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Contracaecum